Il Sunženskij rajon () è un municipal'nyj rajon della Repubblica Autonoma della Cecenia, in Russia con capoluogo Sernvodskaja. Istituito nel 1920, ricopre una superficie di 450 chilometri quadrati e nel 2010 ospitava una popolazione di 21.453 abitanti.

Altri progetti 

Rajon della Repubblica Autonoma della Cecenia